Удайпур:

 Удайпур  — город в индийском штате Раджастхан.
 Удайпур — округ в индийском штате Раджастхан.